Жосень () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Жосень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Жосень.
 Жосень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Берка.